Со́фья Андре́евна Толста́я: Толстая, Софья Андреевна (Бахметева, Миллер; 1827—1892) — супруга литератора Алексея Константиновича Толстого, владелица литературного салона.
 Толстая, Софья Андреевна (Берс; 1844—1919) — супруга писателя Льва Николаевича Толстого: переписчица рукописей, переводчик, секретарь, издатель его произведений.
 Толстая, Софья Андреевна (Есенина-Толстая; 1900—1957) — внучка писателя Льва Николаевича Толстого, супруга поэта Сергея Есенина; директор Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве.